Цирлин — фамилия; имеет женскую форму Цирлина.
 Цирлин, Александр Данилович (1902—1976) — советский военный деятель, генерал-полковник инженерных войск, доктор военных наук, профессор.
 Цирлин, Игорь Самуилович — специалист в области спутниковых систем связи, телерадиовещания, лауреат Ленинской премии.